Svjatoslav kan avse:

 Svjatoslav I av Kiev (942–972)
 Svjatoslav II av Kiev (1027–1076)
 Svjatoslav III av Kiev (?–1194)
 Svjatoslav Richter (1915–1997), en rysk (sovjetisk) pianist
 Svetoslav Roerich (1904–1993), en rysk-indisk målare
 Svjatoslav Vakartjuk (1975–), en ukrainsk rocksångare, låtskrivare och (före detta) politiker
 Svjatoslav Vladimirovich (1080–1114/1178) 

pl:Świętosław (ujednoznacznienie)
ru:Светослав